Bergfex ist unter anderem
 eine in Süddeutschland und Österreich gebräuchliche Bezeichnung für einen leidenschaftlichen Bergsteiger
 eine ehemalige deutsche Motorradmarke, siehe Bergfex (Motorrad)
 eine österreichische, eine schweizerische und eine deutsche Bergsteiger-Internetplattform, siehe Bergfex.at, Bergfex.ch und Bergfex.de

Siehe auch: